Az Ej, sobótka, sobótka a Trubadurzy együttes 1969-ben megjelent második nagylemeze. Katalógusszáma: XL 0530 (mono). A kiadvány kinyitható borítós, belül négy dalszöveg is megtalálható.

Az album dalai

A dalok az eredeti hanglemez kiadványon folytatólagosan vannak számozva mind a borítón, mind a címkén.

A oldal

 Ej, sobótka, sobótka 	
 Wśród zielonych olszyn 
 Tobie i mnie 	
 Dziewczyna i pejzaż 
 Po co ja za tobą biegam 
 Nie chcemy wspomnień

B oldal

 Dom mego dzieciństwa 	
 Uśmiechajcie się dziewczęta 	
 Nie pytaj mnie w czyje włosy wepnę gwiazdę 	
 Ballada o dziewczynie 
 Tatrzańska zimowa baśń 
 Inna niż wszystkie

Források

 http://www.discogs.com/Trubadurzy-Ej-Sob%C3%B3tka-Sob%C3%B3tka/master/587496
 http://rateyourmusic.com/release/album/trubadurzy/ej__sobotka__sobotka/

Trubadurzy-albumok
1969 nagylemezei